Heumarktstraße 3 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Heumarktstraße 3 (Deidesheim)
 Heumarktstraße 1/3 in Wülfrath, siehe Liste der Baudenkmäler in Wülfrath